Oxford County (Maine), een county in de Verenigde Staten.
 Oxford County (Ontario), een county in Canada.

Zie ook:
Oxford, doorverwijspagina.